Isaac sau Isac, prenume masculin și ulterior și nume de familie - în greacă Isaakios (de origine ebraică יצחק; în traducere ar fi „el va râde”, în contextul povestirii biblice referindu-se la reacția de surpriză și neîncredere a lui Avraam la primirea veștii divine că i se va naște un băiat, deși atât el cât și soția sa Sara erau foarte vârstnici).

Isac sau Isaac este un nume propriu biblic, folosit de creștini și evrei (sub forma originală ebraică Ițhak, Itzhak - retranscrisă în alte limbi ca Isaac,Isaak,Isaac, sau Isac, în idiș Ițhok, sau diminutivul Ițic, devenit în germană Itzig) precum și de musulmani (Iskhak). 
Diminutivele uzate în ebraica contemporană în Israel sunt Tzahi și Ițik sau Itzik (împrumutat din idiș și adoptat în zilele noastre și de evrei din comunități orientale) 

El există și ca nume de familie - ca de pildă Isac la români, Isaak la germani, flamanzi, anglo-saxoni, etc. Itzhak la evreii israelieni.

nume proprii
 Isac, al doilea fiu a lui Avraam din Biblie 
 Isac armeanul, episcop († 438)
 Isac cel Mare (340-439), teolog, traducător al bibliei, întemeietorul bisericii armene, declarat sfânt
 Isac dalmațianul (secolul IV), călugar bizantin, poate de origine siriană, patronul protector a lui Petru cel Mare. Îi este consacrată catedrala Sfântul Isac din Sankt Petersburg. 
 Isac din Antiohia (secolul V) teolog creștin siriac
 Isac Ludo (I.Ludo) (n. 4 noiembrie 1894, Iași; d. 23 mai 1973), publicist și scriitor român de etnie evreiască
 Isac Peltz (I. Peltz) (1899 - 1990) Scriitor român, evreu
 Isac sirianul, Isac din Ninive (secolul VII) călugar ascet, teolog creștin sirian ,născut în zona Qatarului de astăzi

 Isaac al II-lea (gr.Isaakios Ánghelos) (1185-1195 și 2003-1204), împărat bizantin
 Isaak Abarbanel (Ițhak Abarbanel) (1437 - 1508)
om de stat, filozof, teolog, exeget și om de afaceri evreu originar din Portugalia, a trăit în Portugalia, Spania și Italia 
 Isaac Albéniz compozitor și pianist 
spaniol, catalan
 Isaac Asimov (1920–1992), scriitor american, evreu
 Isaac Babel (1894 - 1940) scriitor, publicist si dramaturg sovietic rus,evreu originar din Odesa
 Isaac Bashevis Singer, (în idiș:Itzhok Bashevis Singer) (1904 - 1991), scriitor în limba idiș și engleză ,evreu, a trăit în Polonia și SUA, laureat al premiului Nobel pentru literatură.
 Isaak Boleslavski (1919 - ) Șahist rus, evreu din Ucraina
 Isaak Dunaievski, (1900 - 1950) compozitor sovietic rus, evreu, originar din Ucraina
 Isaac Hayes (1942 - 2008) cântăreț american de muzică soul, de etnie afro-americană
 Isaak Ben Solomon Israeli (Ițhak ben Shlomo Haisraeli) (840–940) medic, filosof și exeget evreu originar din Egipt 
 Isaac I Komnenos(gr. mod.Isáakios Komninós) (1005–1061), împărat bizantin
 Isaak Levitan,(1860-1900) pictor rus, evreu
 Isaac Newton (1643–1727), fizician, matematician, filozof și teolog englez
 Isaac Leib Peretz (în idiș:Ițhok Leibuș Peretz) (1852-1915) Scriitor de limba idiș, evreu, din Polonia
 Isaac Singer (Isaac Merritt Singer) (1811 - 1875 ) Inventator și industriaș american
 Isaac Stern (1920 - 2001) Violonist american, evreu, originar din Ucraina

sub forma ebraică Ițhak
 Yitzhak Ben-Aharon (1906 - 2006), lider sindicalist și om politic israelian originar din Bucovina
 Yitzhak Ben-Zvi, (Ben Tzvi)(1884 - 1963), istoric și om politic israelian originar din Ucraina, a fost președinte al Israelului. 
 Yitzhak Mordehay, general și politician israelian, fost ministru.
 Yitzhak Navon ( ) om politic, publicist si scriitor israelian, a fost președinte al Israelului, fost ministru. 
 Itzhak Perlman ( 1945 - ) violonist israelian stabilit in SUA.
 Yitzhak Rabin, (1922 - 1995) general și om politic israelian, a fost prim ministru, laureat al premiului Nobel pentru Pace, asasinat de un student extremist de dreapta.
 Itzhak Shamir, om politic israelian, a fost prim ministru.

sub forma diminutivă idiș Ițic:
 Itzik Fefer, poet sovietic evreu de limbă idiș
 Itzik Manger, poet evreu de limbă idiș originar din Bucovina, a trăit în Romania, Polonia, Anglia și Israel 
 Ițic Ștrul dezertor, titlul unei nuvele de Liviu Rebreanu

în lituaniană Icchokas
 Icchokas Meras scriitor lituanian, evreu, stabilit în Israel

în maghiară Izsák
 Samuel Izsák, istoric al medicinei, din România
 Izsák, oraș în regiunea Bács-Kiskun în Ungaria

nume de familie
 Jules Isaac (1877 - 1963) Istoric francez, evreu
 Heinrich Isaac (ca.1450-55 - 1517) compozitor flamand, a trăit în Austria,Germania și Italia
 Emil Isac (1886-1954), poet, dramaturg și gazetar român din Năsăud 
 Carol Isac, scriitor israelian de limbă română

 Nume de localități:
 Vadul lui Isac, localitate din raionul Cahul, Republica Moldova

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine